Кублановский — еврейская фамилия.

 Кублановский, Валерий Семёнович (род. 1936) — украинский советский электрохимик, доктор химических наук.
 Кублановский, Михаил Наумович (1910—1975) — советский театральный актёр.
 Кублановский, Станислав Ицхокович (род. 1954) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 Кублановский, Юрий Михайлович (род. 1947) — русский поэт и публицист, сын М. Н. Кублановского.